Річард Райт:
 Річард Іан Райт (нар. 1977) — англійський футбольний воротар.
 Райт, Річард Вілльям (1943–2008) — клавішник, учасник групи Pink Floyd.
 Райт, Річард Натаніель (Richard Nathaniel Wright, *1908—†1960) — американський письменник. Його роман «Син Америки» (Native Son, 1940) посів 25 рядок у Рейтингу 100 найкращих книг усіх часів журналу Ньюсвік.
 Райт, Річард (Richard Wright, нар. 1960) — сучасний британський художник та музикант

Примітки